Ali Hilal Saud Al-Jabri, gyakran egyszerűen csak Ali Al-Jabri (1990. január 27. –) ománi labdarúgó, az élvonalbeli Fanja SC középpályása.

Jegyzetek

További információ 

Ali Al-Jabri - GOAL.com 
Ali Al-Jabri - FootballDatabase.eu
Ali Al-Jabri - KOOORA.com

1990-ben született személyek
Ománi labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek